BOG peut faire référence à :
 Bank of Ghana, la banque centrale du Ghana ;
 .

Bog peut faire référence à :
 un mot pour décrire un terrain humide, en anglais, on l'utilise souvent pour décrire une tourbière ombrotrophe ;
 Bog, un film de Don Keeslar, 1983, avec Aldo Ray (Sheriff Neal Rydholm).